San Vicente del Palacio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Vicente del Palacio (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Vicente del Palacio (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar